est une série télévisée américaine qui sera diffusée sur Disney+ à partir de l'hiver 2023-2024. Elle fait partie de l'univers cinématographique de Marvel Studios et de sa cinquième phase.

La série est annoncée par Kevin Feige au San Diego Comic-Con 2022.

Synopsis

Distribution 

 Kathryn Hahn : Agatha Harkness / Agnès
 Emma Caulfield : Sarah Proctor / Dottie Jones
 Debra Jo Rupp : Sharon Davis / Mme Hart
 Isabelle Fuhrman : Nicole Harkness
 Aubrey Plaza : n/a
 Kate Forbes : Evanora Harkness
 David Payton : John Collins / Herb
 David Lengel : Harold Proctor / Phil Jones
 Asif Ali : Norm / Abilash Tandon
 Amos Glick : Dennis le facteur
 Brian Brightman : le shérif de Westview
 Tim Philipps : 
 Joe Locke: n/a
 Maria Dizzia : n/a
 Ali Ahn : n/a
 Sasheer Zamata : n/a
 Eric André : n/a
 Patti LuPone : n/a
 Miles Guitierrez-Riley : n/a
 Okwui Okpokwasili : n/a

Épisodes 

La mini-série comptera neuf épisodes.

Production

Développement 
En novembre 2021, il a été révélé qu'une série spin-off de WandaVision, centré sur le personnage d'Agatha Harkness, allait voir le jour sous le nom provisoire Agatha: House of Harkness.

Le 23 juillet 2022, lors du San Diego Comic-Con, Kevin Feige annonce lors du panel Marvel que la série s'intitulera finalement Agatha: Coven of Chaos et sortira sur Disney+ dans le courant de l'hiver 2023-2024.

Choix des interprètes 
Le 4 octobre 2022, Emma Caulfield est annoncée dans son rôle de Sarah Proctor / Dottie Jones qu'elle endossait déjà dans la série WandaVision. Le  novembre 2022, Joe Locke est annoncé dans un rôle inconnu pour le moment par le magazine Variety. Le lendemain, le même média annonce le casting de l'actrice Aubrey Plaza, elle aussi dans un rôle inconnu.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Univers cinématographique Marvel (MCU)
 Phase 5 du MCU

Liens externes